Župa peut désigner :
Župa, un vieux terme slave désignant une petite unité territoriale commandée par un župan ;

Toponymes

Župa, un village situé dans la municipalité de Drvar, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Župa, un village situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;

Župa, une localité dans la municipalité de Zagvozd, comitat de Split-Dalmatie ;

Župa, un village situé dans la municipalité de Danilovgrad ;

la Župa, une petite région située autour d'Aleksandrovac dans l'actuel district de Rasina ;
Župa, un village situé dans la municipalité de Tutin, district de Raška.

Homonymie de toponyme